Gălbinași (Buzău) ;
 Gălbinași (Călărași) ;